Coldwell steht für:

 Coldwell Banker, ein 1906 in San Francisco gegründetes Immobilienunternehmen im Franchisebereich
 Coldwell Engineering and Racing, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Coldwell ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Coldwell (* 1958), Künstlername von Bernd Klein (Esoteriker)
 Robert Coldwell Wood (1923–2005), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Sophie Coldwell (* 1995), britische Triathletin
 Terry Coldwell, Mitglied der Gruppe East 17, siehe East 17